SpeedScript ist 
 eine Software für PocketPC, die eine schnelle Eingabe von Texten ermöglicht, siehe SpeedScript (PocketPC)
 ein Textverarbeitungsprogramm für Atari-Heimcomputer, das 1984 von der Zeitschrift COMPUTE! veröffentlicht wurde